

Sigle 
 End user computing  – approccio alla gestione dei sistemi informativi aziendali
 Extended Unix Code  – sistema di codifica di caratteri

Codici 
 EUC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eucla (Australia)